Гай Корне́лий Цете́г ():
 Гай Корнелий Цетег — консул в 197 году до н. э., цензор 194 года до н. э.;
 Гай Корнелий Цетег — участник заговора Катилины.
 См. также 
 Корнелии Цетеги